A-League 2016/2017 var 2016/17 års säsong av A-League som bestod av 10 lag. Detta var den tolfte säsongen med A-League som den gemensamma proffsligan i fotboll för Australien och Nya Zeeland. Både grundserien och slutspelet vanns av Sydney.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Statistik

Skytteligan

Se även
 FFA-cupen 2016
 FFA-cupen 2017
 W-League 2016/2017

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2016 i Australien
2016 i Nya Zeeland
2017 i Australien
2017 i Nya Zeeland
2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017